Биксты — населённый пункт в южной части Латвии, расположенный в Бикстской волости Добельского края Латвии.
 Биксты — станция на железнодорожной линии Елгава — Лиепая в Бикстской волости Добельского края Латвии.